Petruzzelli ist der Familienname folgender Personen:
 Michele Petruzzelli (* 1961), italienischer Benediktinerabt
 Jack Petruzzelli, Musiker

Petruzzelli steht für:
 Teatro Petruzzelli, das größte Theater in Bari und nach Zuschauerplätzen das viertgrößte Italiens